

Polska 
 Łyczaków (Polska)

Ukraina 
 Łyczaków (Lwów)
 Łyczaków (stacja)